La Coppa delle nazioni africane femminile, ufficialmente Africa Women Cup of Nations, fino al 2015 torneo indicato come Campionato africano di calcio femminile, è la più importante competizione africana di calcio femminile ed è disputato tra le Nazionali femminili dei Paesi affiliati alla CAF. Il torneo, inaugurato nel 1991 e giunto a quattordici edizioni, ha cadenza biennale e funge anche da qualificazione per il campionato mondiale. Campione in carica è il , che ha vinto l'edizione 2022 battendo il  e ottenuto la sua (attualmente) unica vittoria nel torneo.

La nazionale nigeriana ha sinora vinto undici delle quattordici edizioni disputate, ed è l'unica ad aver partecipato in ognuna di esse (se si esclude il , ritirato nell'edizione 1995).

Risultati

Medagliere

Partecipazioni e prestazioni nelle fasi finali 

Legenda

 1ª - Campione
 2ª - Secondo posto
 3ª - Terzo posto
 4ª - Quarto posto
 SF - Semifinale
 QF - Quarti di finale
 1T – Primo turno

  •  – Non qualificata
     – Non partecipante
    – Nazione ospitante
 Q – Qualificata per il prossimo torneo
 S - Squalificata
 R - Ritirata

Note

Voci correlate 
 Coppa delle nazioni africane

Altri progetti

Collegamenti esterni